Dans la mythologie grecque, Pyrame et Thisbé sont deux amants babyloniens.
 Pyrame et Thisbé est une tragédie lyrique de François Francœur et François Rebel.
 Piramo e Tisbe est un opéra de Johann Adolf Hasse.
 Pyrame et Thisbé est une tragédie de Théophile de Viau (1621).
 Le Pyrame est un fleuve de Cilicie.
 Augustin Pyrame de Candolle, botaniste suisse († 1841 ).